

Astronomia 
Fischer – cratere lunare
42482 Fischer-Dieskau – asteroide della fascia principale

Aziende 
Brasserie Fischer – birrificio francese che produce l'omonima birra
Fischer – azienda austriaca attiva nella produzione di articoli per lo sci e per altri sport
Fischerwerke – azienda tedesca di sistemi di fissaggio in edilizia

Geografia 
Dorsale Fischer – dorsale antartica

Persone

Altro
Ingo Fischer – personaggio della serie televisiva tedesca Squadra Speciale Cobra 11
Fischer – altro nome per il tassello da muro, deriva dall'azienda tedesca Fischerwerke

Pagine correlate
Fischer Verlag
Fisher